Goetschel ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine F. Goetschel (* 1958), Schweizer Rechtsanwalt und Autor
 Maurice Goetschel (1858–1921), Schweizer Politiker (FDP)
 Willi Goetschel (* 1958), Schweizer Germanist und Philosoph

Siehe auch:
 Götschel